Who Needs Pictures — дебютный студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Брэда Пейсли, изданный 1 июня 1999 года на студии Arista Nashville.

История 
Альбом вышел 1 июня 1999 года на студии Arista Nashville. Брэд Пейсли был соавтором всех песен, продюсером альбома был Фрэнк Роджерс. Диск достиг № 1 в хит-параде Billboard Top Heatseekers, а также диск стал № 13 в кантри-чарте Top Country Albums. Два из четырёх синглов с альбмоа стали № 1 в кантри-чарте США: «He Didn’t Have to Be» (первый чарттоппер певца) и «We Danced» (№ 1). Альбом получил платиновый статус RIAA и в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic, About.com.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы Arista Records
Альбомы Брэда Пейсли